Гаврилица — фамилия. Известные носители:
 Гаврилица, Алла Анатольевна (род. 1983) — российская и молдавская баскетболистка.
 Гаврилица, Михаил Иванович (1870—1915) — герой русско-японской войны.
 Гаврилица, Наталья Валерьевна (род. 1977) — молдавский политик.